Рабство в Древнем Риме было важным катализатором его развития.

Общая характеристика рабства в Древнем Риме

Источники рабов 
Основным источником рабов был захват в плен. Именно пленные иностранцы составляли подавляющее большинство рабов в Древнем Риме, о чём свидетельствует анализ многочисленных письменных источников, в частности, надгробных надписей. Например, как указывает известный французский историк Клод Николе, большинство рабов на Сицилии в конце II века до н. э. (когда рабство на острове достигло наибольших масштабов) были уроженцами Малой Азии, Сирии, Греции, которые были до этого захвачены Римом.

«В понимании римлян, — пишет историк, — раб ассоциировался с иностранцем. Также как древние греки считали всех варваров низшей расой, у которых естественным состоянием было рабство, такие же взгляды разделяли и римляне. Например, Марк Туллий Цицерон писал о распространённом мнении, согласно которому некоторые расы предназначены для рабства».

Другим источником рабов было морское пиратство, достигшее кульминационного пункта в эпоху первого триумвирата (середина I в. до н. э.), которое в отдельные периоды римской истории также значительно содействовало увеличению числа рабов.

Третьим источником рабов было право кредитора обращать в рабство своего должника. В частности, такое право было легализировано законами двенадцати таблиц (V в. до н. э.). По истечении срока займа должнику предоставлялся один месяц льготы; если долг не уплачивался, суд отдавал должника кредитору () и последний держал его у себя дома в оковах в течение 60 дней. Закон определял для таких случаев количество хлеба, которое получал заключённый (не менее 1 фунта на день), и вес оков (не менее 15 фунтов). За время заключения кредитор три раза мог выводить своего должника на рынок и объявлять сумму долга. Если никто не выражал желания выкупить его, он превращался в раба (), которого кредитор мог продать, но только за пределы римской территории. Те же Законы двенадцати таблиц давали отцу право продавать в рабство своих детей.

Вместе с тем, в IV веке до н. э. в Риме был принят закон Петелия, который запрещал обращать в рабство римских граждан — отныне рабами могли быть лишь иностранцы, и лишь в исключительных случаях (например, совершение серьёзного преступления) ими могли стать граждане Рима. Согласно этому закону, римлянин, публично объявлявший о своей несостоятельности (банкротстве), лишался всего своего имущества, которое отбирали в уплату долгов, но сохранял личную свободу. К. Николе пишет в этой связи об «отмене долгового рабства» в Риме в 326 году до н. э. Хотя есть упоминания о том, что данный закон в последующем обходили, но, как полагают историки, речь идёт не о собственно долговом рабстве, а о каких-то формах отработки долга, без формального обращения в рабство.

В период римского завоевания Средиземноморья во II—I вв. до н. э. долговое рабство вновь стало важным источником пополнения рабов, но уже за счет жителей покоренных стран. Известно много случаев массового обращения в рабство на завоеванных Римом территориях за неспособность уплатить высокие римские налоги, а также долги римским ростовщикам.

Бывали и такие случаи, когда государство подвергало гражданина maxima capitis diminutio, то есть превращало его в раба за совершённые им преступления. Осуждённые на казнь преступники формально зачислялись в разряд рабов () потому, что в Риме только раба можно было передавать в руки палача. Позднее для некоторых преступлений наказание было смягчено, и «рабов наказания» ссылали в рудники или каменоломни.

Если, наконец, свободная женщина вступала в связь с рабом и не прекращала её, несмотря на троекратный протест господина (), она становилась рабыней того, кому принадлежал раб.

Ко всем перечисленным источникам рабства нужно присоединить ещё некоторый естественный прирост несвободного населения за счет рождения детей у рабынь. Ввиду медленности этого роста и большого спроса установилась работорговля. Рабы ввозились в Рим отчасти из Африки, Испании и Галлии, но преимущественно из Вифинии, Галатии, Каппадокии и Сирии. Торговля эта приносила большой доход казне, так как ввоз, вывоз и продажа рабов были обложены пошлиной: с евнуха взималось 1/8 стоимости, с остальных — 1/4, при продаже взималось 2—4 %. Работорговля была одним из самых выгодных занятий; ею занимались самые знатные римляне, в частности, Катон Старший, рекомендовавший ради большей доходности скупать и дрессировать рабов для перепродажи. Первое место в работорговле принадлежало грекам, за которыми было преимущество опыта. Для ограждения интересов покупателей принимались многочисленные меры. Цены на рабов постоянно колебались в зависимости от спроса и предложения. Средняя стоимость раба при Антонинах была 175—210 р.; но в отдельных случаях, как, например, за красивых молодых рабынь, платилось и до 9 000 р. В поздней империи (IV—V вв.) цена здоровых взрослых рабов составляла в среднем 18—20 золотых солидов (для сравнения: за 1 солид в V в. можно было купить 40 модий = 360 литров зерна). Но цена рабов была намного ниже на границах империи, откуда поступали пленные варвары. Дети-рабы также стоили намного меньше, как правило, всего лишь несколько солидов.

Функции рабов 
Голландский учёный Помпа («Titi Pompae Phrysii de operis servorum liber», 1672) насчитал по крайней мере 147 функций, выполнявшихся рабами в доме богатого римлянина. В настоящее время после новых исследований эту цифру приходится значительно увеличить.

Все рабы делились на две категории: сельских (familia rustica) и городских (familia urbana). В каждом имении во главе стоял раб-управляющий из числа особо доверенных рабов, следивший за исполнением рабами своих обязанностей, разбиравший их ссоры, удовлетворявший их законные нужды, поощрявший трудолюбивых и наказывавший виновных. Этими правами управляющие часто пользовались весьма широко, в особенности там, где господа или совсем не вмешивались в дело, или не интересовались участью своих рабов. У управляющего был помощник со штабом надсмотрщиков и мастеров. Ниже стояли многочисленные группы рабочих на полях, виноградниках, пастухов и скотников, прядильщиц, ткачей и ткачих, валяльщиков, портных, плотников, столяров и т. д. В крупных имениях каждая такая группа делилась, в свою очередь, на декурии, во главе которой стоял декурион. Иногда не менее многочисленна была и familia urbana, делившаяся на персонал управляющий (), пользовавшийся доверием господина, и персонал для услуг господину и госпоже как в доме, так и вне его (). К числу первых принадлежали домоправитель, кассир, бухгалтер, управляющие домами, сдаваемыми внаем, покупщики припасов и т. д.; к числу вторых — привратник, заменявший сторожевого пса и сидевший на цепи, сторожа, придверники, хранители мебели, хранители серебра, гардеробщики, рабы, вводившие посетителей, рабы, приподнимавшие пред ними портьеры, и т. п. В кухне теснилась толпа поваров, пекарей хлеба, пирогов, паштетов. Одна служба за столом богатого римлянина требовала немалого количества рабов: обязанность одних — накрывать на стол, других — накладывать кушанье, третьих — пробовать, четвёртых — наливать вино; были такие, о волосы которых господа вытирали свои руки, толпа красивых мальчиков, танцовщиц, карликов и шутов развлекала гостей за едой. Для личных услуг к господину приставлены были камердинеры, купальщики, домашние хирурги, брадобреи; в богатых домах имелись чтецы, секретари, библиотекари, переписчики, выделыватели пергамента, педагоги, литераторы, философы, живописцы, скульпторы, счетчики, агенты по торговым делам и т. д. В числе лавочников, разносчиков, банкиров, менял, ростовщиков было немало рабов, занимавшихся тем или другим делом на пользу своего господина. Когда господин появлялся где-либо в публичном месте, перед ним всегда шествовала толпа рабов (); другая толпа замыкала шествие (); nomenclator называл ему имена встречных, которых надлежало приветствовать; distributores и tesserarii распределяли подачки; тут же были носильщики, курьеры, посыльные, красивые юноши, составлявшие почётную стражу госпожи, и т. д. У госпожи имелись свои стражи, евнухи, акушерка, кормилица, баюкальщицы, пряхи, ткачихи, швеи. Беттихер написал целую книгу («Сабина») специально о штате рабов при госпоже. Рабами были преимущественно и актёры, акробаты, гладиаторы. На подготовку рабов образованных () тратились большие суммы (напр. Крассом, Аттиком). Многие рабовладельцы специально обучали той или иной профессии своих рабов, чтобы затем предоставлять их за плату в распоряжение желающих. Услугами наемных рабов пользовались лишь небогатые дома, а богачи старались всех специалистов иметь у себя дома.

Кроме рабов, принадлежавших частным лицам (), были рабы общественные (), принадлежавшие или государству, или отдельному городу. Они строили улицы и водопроводы, работали на каменоломнях и в рудниках, чистили клоаки, служили на бойнях и в разных общественных мастерских (воинских орудий, верёвок, снастей для судов и пр.); они же занимали при магистратах низшие должности — посыльных, вестников, прислужников при судах, тюрьмах и храмах; они бывали государственными кассирами и писцами. Из них же составлялась свита, сопровождавшая каждого провинциального чиновника или полководца на место его должности.

Положение рабов 
Правовой статус раба — instrumentum vocale (лат. “говорящее орудие”).

Древние писатели оставили нам много описаний ужасного положения, в котором находились римские рабы. Пища их по количеству была крайне скудная, по качеству никуда не годилась: выдавалось именно столько, чтобы не умереть с голоду. А между тем труд был изнурительный и продолжался с утра до вечера. Особенно тяжело было положение рабов на мельницах и в булочных, где нередко к шее рабов привязывали жёрнов или доску с отверстием посредине, чтобы помешать им есть муку или тесто, — и в рудниках, где больные, изувеченные работали под кнутом, пока не падали от истощения. В случае болезни раба его отвозили на заброшенный «остров Эскулапа», где ему и предоставляли полную «свободу умирать». Катон Старший советует продавать «старых быков, больной скот, хворых овец, старые повозки, железный лом, старого раба, больного раба и вообще всё ненужное». Жестокое обращение с рабами было освящено и преданиями, и обычаями, и законами. Лишь во время Сатурналий рабы могли чувствовать себя несколько свободно: они надевали шапку отпущенников и садились за стол своих господ, причём последние иногда даже оказывали им почести. Всё остальное время над ними тяготел произвол господ и управляющих. Цепь, кандалы, палка, бич были в большом ходу. Нередко случалось, что господин приказывал бросить раба в колодец или печь или посадить на вилы. Выскочка из вольноотпущенников  за разбитую вазу велел бросить раба в садок с муренами. Август приказал повесить на мачте раба, убившего и съевшего его перепёлку. В рабе видели существо грубое и нечувствительное и поэтому наказания для него придумывали возможно более ужасные и мучительные. Его мололи в мельничных жерновах, облепляли голову смолой и сдирали кожу с черепа, обрубали нос, губы, уши, руки, ноги или подвешивали голого на железных цепях, оставляя на съедение хищных птиц; его распинали, наконец, на кресте. «Я знаю, — говорит раб в комедии Плавта, — что моим последним жилищем будет крест: на нём покоятся мой отец, дед, прадед и все мои предки». В случае убийства господина рабом подвергались смерти все рабы, жившие с господином под одной крышей. Только положение рабов, служивших вне господского дома — на судах, в магазинах, заведующими мастерских — было несколько легче. Чем хуже была жизнь рабов, чем тяжелее работа, чем суровее наказания, чем мучительнее казни, тем сильнее рабы ненавидели господина. Отдавая себе ясный отчёт в том, какие чувства питают к ним рабы, господа, как и государственная власть, много заботились о предупреждении опасности со стороны рабов. Они старались поддерживать несогласия между рабами, разобщать рабов одинаковой национальности.

Интересно, что внешне рабы ничем не отличались от свободных граждан. Они носили ту же одежду, в свободное время ходили в термы, театры, на стадионы. Вначале рабы имели специальные ошейники с именем владельца, которые вскоре были отменены. Сенат даже вынес на этот счет специальное положение, смысл которого состоял в том, чтобы рабы не выделялись среди граждан, чтобы они (рабы) не видели и не знали, как их много.

С юридической точки зрения раб как личность не существовал; во всех отношениях он был приравнен к вещи (), поставлен наравне с землёй, лошадьми, быками («servi pro nullis habentur», — говорили римляне). Закон Аквилия не делает разницы между нанесением раны домашнему животному и рабу. На суде раба допрашивали лишь по требованию одной из сторон; добровольное показание раба не имело никакой цены. Ни он никому не может быть должен, ни ему не могут быть должны. За вред или убыток, причиненный рабом, ответственности подлежал его господин. Союз раба и рабыни не имел легального характера брака: это было только сожительство, которое господин мог терпеть или прекратить по произволу. Обвинённый раб не мог обратиться за защитой к народным трибунам.

Меры по ограничению произвола в отношении рабов 
Однако с течением времени жизнь заставила власти несколько смягчить произвол рабовладельцев, отчасти потому, что жестокое обращение с рабами во многих случаях приводило к крупным восстаниям рабов, например, в Сицилии, отчасти из отвращения людей к жестокости, чего не следует недооценивать.

Со времени утверждения императорской власти принимается целый ряд юридических мер, направленных к охранению рабов от произвола и жестокости господ. Lex Claudia (47 г. н. э.) даёт свободу тем рабам, о которых господа не заботились во время их болезни. Lex Petronia (67) запрещает посылать рабов на публичные бои с зверями. Император Адриан запрещает под страхом уголовного наказания самовольное убийство рабов господином, заключение их в тюрьмы (ergastula), продажу для проституции (см. также Проституция в Древнем Риме) и гладиаторских игр (121). Антонин легализировал обычай, позволявший рабам искать спасения от жестокости господ в храмах и у статуй императоров. За убийство раба он предписал подвергать господина наказанию по lex Cornelia de sicariis, а в случаях жестокого обращения с рабом — продавать его в другие руки. Им же была запрещена продажа детей и выдача их в качестве заложников при займе денег. Эдикт Диоклетиана запретил свободному человеку отдавать себя в кабалу. Неоплатного должника закон исторгал из рук кредитора. Торговля рабами продолжалась, но часто практиковавшееся изувечивание мальчиков и юношей каралось изгнанием, ссылкой в рудники и даже смертью. Если покупатель возвращал раба продавцу, то он должен был вернуть и всю его семью: сожительство раба, таким образом, признавалось браком.

Константин приравнял умышленное убийство раба к убийству свободного человека. Законы Льва I, Феодосия I и Юстиниана I запрещали отдавать рабынь силой на сцену, держать в частных домах игральщиц на флейте, заставлять рабынь заниматься проституцией. За некоторыми категориями рабов была признана определённая гражданская правоспособность. Так, servus publicus имел право распорядиться в завещании половиной своего имущества. В некоторых случаях раб мог защищать своё дело в суде; иногда даже он допускался и к личному ходатайству в суде. Некоторым юридическим отношениям, возникшим у того или другого лица в то время, когда оно находилось в рабстве, по получении им свободы придавалась законная сила. В эпоху сильного развития рабства право на пекулий осуществляли лишь немногие рабы, пользовавшиеся особым расположением господ. Юристы разумели под пекулием такое имущество, которому раб с согласия своего господина вёл особый счёт. Оно давало рабу возможность вступать в те или другие обязательства как с своим господином, так и с третьими лицами. Обязательства последнего рода стали теперь регулироваться законом: воле раба приписывалось юридическое значение, и его хозяйство считалось отдельным от хозяйства господина.

Под влиянием философских учений (см. ниже) римские юристы заявляли, что по естественному праву все люди рождаются свободными и равными; вместе с тем, однако, они признавали фактическое существование рабства, считая его необходимым порождением гражданской жизни. «По естественному праву, — говорит Ульпиан, — все родятся свободными; в гражданском праве рабы считаются за ничто, но не так в праве естественном, ибо по этому последнему праву все люди рождаются свободными. Только с общенародным правом (jus gentium) возникло рабство». Этот принцип «естественной свободы», хотя бы и признаваемый лишь теоретически, породил общий дух императорской юриспруденции, благоприятный для личной свободы (favor libertatis). Под влиянием этого общего настроения юристы смягчали тяжкие обязательства, которые господа возлагали на рабов при их освобождении, покровительствовали положению условноотпущеных и т. п. ; всякое вообще столкновение интересов господина с требованиями свободы юристы разрушали в пользу последней.

Не следует, впрочем, преувеличивать значения этого факта: рядом с постановлениями, как бы ограничивающими область рабства, мы видим такие законы, как, например, sc. Claudianum, по которому женщина, вышедшая замуж за раба без согласия на то его господина, обращалась в рабыню, или указ Константина, назначавший смертную казнь всякой женщине, которая сделается женой своего раба, причём последний должен был быть сожжен. Да и те законоположения, которые имели целью смягчение участи раба, очень часто не достигали своей цели. Так, не раз принимались меры к подавлению гладиаторских игр, жертвами которых преимущественно были рабы — а между тем они продержались до Феодосия. То же самое нужно сказать и о законах против принуждения рабынь к проституции и жестокого обращения с рабами.

Смягчению участи рабов сильно способствовало то обстоятельство, что в императорскую эпоху почти прекратился самый обильный источник рабов — военнопленные. Поэтому собственная выгода рабовладельцев заставляла их до известной степени беречь рабов, в рабочих силах которых начал ощущаться недостаток. Не осталась без влияния и философия, довольно широко распространившаяся в римском обществе и иногда имевшая в своих рядах императоров: она вызвала в юриспруденции теорию о естественном равенстве и свободе. С IV в. место философии заняло христианство: как религиозное учение, действующее не только на ум, но и на чувство, на волю, притом доступное гораздо более широким кругам общества, оно должно было ещё больше смягчить участь рабов. Выразилось это прежде всего в праве, данном церкви, — освобождать рабов в какое угодно время одним словесным выражением своей воли. Раб, поступавший в монастырь, становился свободным человеком, хотя с известными ограничениями. Число рабов, получивших в это время свободу, было очень значительно.

Трансформация рабства в истории Древнего Рима

«Патриархальное рабство» ранней республики 
В начале исторической жизни Древнего Рима, рабов было немного; даже около середины V в. до н. э., по указанию Дионисия Галикарнасского, на общую цифру населения в 440000 приходилось не более 50000 рабов вместе с вольноотпущенниками. В эту эпоху римляне — небогатые, суровые, не нуждавшиеся в большом количестве рабочих рук — нередко после выигранной битвы убивали всех пленных врагов: например, после поражения самнитов по приказу Суллы 4000 пленных были в один день перебиты специально для того посланными воинами. Положение раба регулировалось в то время не правом — он вовсе был исключён из состава гражданского общества, а нравами и обычаями и было вообще сносным. Рабы — преимущественно военнопленные — были близки своим господам по расе, языку, верованиям и образу жизни. Господин лично знал своих рабов, вместе с ними обрабатывал свою землю, да и внутри дома его занятия ничем не отличались от занятий рабов; последние до известной степени почитались членами семьи (familiares), являлись нередко в качестве советников и товарищей своего господина, ели с ним за одним столом, вместе отправляли религиозные торжества. У них была своя собственная семья; им дозволялось сберегать для себя имущество которое впоследствии могло служить для них средством выкупа на свободу.

С течением времени прежде скромные отчины римских патрициев превратились в обширные поместья; система завоеваний требовала постоянных отлучек граждан из дому, а, следовательно, и увеличения подневольного труда. При таких условиях поголовное истребление военнопленных прекратилось: теперь их стараются захватить как можно больше. Но и их эксплуатация стала намного более жестокой.

«Расцвет» рабства 
Настоящий «расцвет» рабства произошёл в период грандиозных римских завоеваний поздней республики (II—I вв. до н. э.) и первого столетия Римской империи (конец I в. до н. э. — середина I в. н. э.), когда рабами в подавляющем большинстве были взятые в плен жители завоеванных стран и территорий. Древние источники упоминают об огромных количествах пленников, которые обращались в рабов.

Фабий Кунктатор из одного Тарента вывел 30 000 рабов. После побед Павла Эмилия в Эпире было продано до 150 000 пленных. По завоевании Понта Лукуллом предложение рабов настолько превысило спрос, что раб стоил всего 4 драхмы. Марием было взято в плен 90 000 тевтонов и 60 000 кимвров. Цезарь раз продал в Галлии до 63 000 пленных; вообще Плутарх приписывает ему «великую честь» обращения в рабство 10 000 000 людей. Август обратил в рабство 44 000 мужчин, женщин и детей салассов, в результате чего это племя было совершенно уничтожено. По свидетельству Иосифа Флавия, после оргии убийств, ознаменовавшей взятие Иерусалима Титом, в руках римлян осталось ещё 97000 рабов.

Жителей покоренных стран обращали в рабство не только в момент их завоевания Римом или при подавлении восстаний, но и в течение всего времени, пока над ними сохранялась власть Рима. Наиболее распространенным было обращение в рабство за долги или неуплату налогов, и эта практика приобрела массовый характер. В частности, в период с конца II в. до второй половины I в. до н. э. широко применялся сбор налогов частными откупщиками — публиканами, который более напоминал грабеж. Публиканы назначали неимоверно высокие налоги, которые большинство местных жителей не было в состоянии уплатить, и забирали в счет неуплаты налогов в рабство самих должников или членов их семей. Значительная часть населения целого ряда провинций и стран, покоренных Римом, в этот период была угнана в рабство в Италию за неуплату налогов. Когда по распоряжению римского Сената у Никомеда, царя Вифинии (северо-запад Малой Азии), потребовали выделить отряд вспомогательных войск для римской армии, то он ответил, что у него нет здоровых подданных, они все забраны в качестве рабов римскими откупщиками налогов.

По мнению историка М.Финли, в Италии в эпоху «расцвета» рабства было около 2 миллионов рабов. По оценке историка П.Бранта, в Италии в ту эпоху было 2-3 миллиона рабов и ещё 4-5 миллионов свободных граждан, при соотношении численности первых и вторых примерно 1 к 2. Историк Т.Фрэнк оценивал это соотношение как 1 к 2,5.

Таким образом, римляне в указанный период превратились в «нацию господ», которую обслуживала целая армия рабов — преимущественно иностранцев, обращенных в рабство в ходе римского завоевания Европы и Средиземноморья. И эта армия пополнялась посредством новых грабежей и произвола на покоренных территориях. В Италии рабы в тот период использовались в большом количестве не только в домашнем хозяйстве, но и в сельском хозяйстве, строительстве и ремеслах.

Однако за пределами Италии рабов даже в ту эпоху было очень мало, и они не играли практически никакой роли в экономической и социальной жизни. Так, известный русский историк Михаил Иванович Ростовцев в своем уникальном труде по социальной и экономической истории ранней Римской империи указывает на то, что в подавляющем большинстве провинций, за исключением Италии, Сицилии и некоторых областей Испании, рабов практически не было или они были в незначительном количестве, повторяя данный вывод также применительно к конкретным провинциям Римской империи. К такому же выводу пришёл французский историк А.Гренье в своем труде о Римской Галлии.

В целом, если исходить из имеющихся оценок населения ранней Римской империи — 50-70 миллионов человек — и из оценок количества рабов ведущими историками, то численность рабов даже в самом начале имперского периода (конец I в. до н. э. — середина I в. н. э.) в пропорции ко всему населению империи должна была составлять лишь порядка 4-8 %. Это расходится с выводами советских и марксистских историков, которые придавали теме рабства гипертрофированный характер и учитывали пропорцию рабов в населении только самой Италии, а не всей Римской империи.

Восстания рабов 
Известно о нескольких восстаниях рабов, произошедших во II—I вв. до н. э. на территории Италии и Сицилии. В 196 г. до н. э. произошло восстание рабов в Этрурии, в 185 г. — в Апулии. Более серьёзный мятеж вспыхнул в 133 г. под предводительством Евна в Сицилии, где рабы имели особенно много поводов к неудовольствию и где их численность была очень велика. По словам античного автора Диодора, число мятежников доходило до 200 тысяч. Только с большим трудом удалось Рупилию подавить восстание. Но и в последующее время Сицилия продолжала оставаться очагом восстаний (напр. в 105—102 гг.).

Самым грозным восстанием было восстание Спартака (73-71 гг. до н. э.), в армии которого состояло около 120 тысяч человек. Однако по свидетельству римских историков Аппиана и Саллюстия, в восстании Спартака участвовали не только рабы, но и свободные пролетарии, которых в «армии рабов» было довольно много. Кроме того, прослышав об успехах Спартака, против власти Рима подняли мятеж города римских союзников в Италии, что значительно усилило размах восстания. Как пишет С. Николе, «война Спартака являлась также войной против господства Рима, а не только восстанием рабов».

В целом рабы не играли большой роли в классовых битвах Древнего Рима, за исключением отдельных районов, в частности, Сицилии, где рабы в какой-то период составляли очень значительную часть населения. Но даже в Италии роль социальных движений рабов была невелика, за исключением периода со 135 по 71 гг. до н. э. (когда она была значительна), не говоря уже о других римских провинциях. Восстание Спартака, будучи лишь отчасти движением рабов, в свою очередь, составляло лишь небольшой эпизод в гражданских войнах 80-х-70-х гг. до н. э., длившихся два десятилетия (когда лидерами противоборствующих сторон являлись Марий, Сулла, Серторий, Помпей). А во время последующих гражданских войн: 49-30 гг. до н. э. (Цезарь, Кассий, Брут, Август, Помпей, Антоний), 68-69 гг. н. э. (Гальба, Вителлий, Веспасиан), 193—197 гг. (Альбин, Нигер, Север), 235—285 гг. («век 30 тиранов»), — совсем не известно о каких-либо самостоятельных массовых движениях рабов.

Приведенные факты опровергают утверждения советских и марксистских историков о том, что рабы в Древнем Риме составляли основной «класс эксплуатируемых», игравший ведущую роль в классовой борьбе с «классом эксплуататоров». Рабы представляли собой в целом лишь небольшую социальную прослойку, игравшую довольно скромную роль в классовых битвах, за исключением периода со 135 по 71 гг. до н. э.;.

В последующие столетия, когда уменьшился приток военнопленных, а жители покорённых территорий всё более по своему статусу приближались к гражданам Рима, число рабов начало быстро сокращаться. Как указывает С. Николе, есть признаки его некоторого уменьшения уже с конца I в. до н. э., и ещё более — в течение I в н. э.. Во II—III в. н. э. рабы как в целом в империи, так и в самой Италии, составляли незначительный процент населения. Как отмечал известный английский историк А. Х. М. Джонс, специально исследовавший этот вопрос, количество рабов в указанные столетия в пропорциональном отношении было ничтожным, они стоили очень дорого и применялись в основном как домашняя прислуга у богатых римлян. По его данным, средняя цена раба к этому времени по сравнению с IV в. до н. э. увеличилась в 8 раз. Поэтому купить и содержать рабов могли себе позволить лишь богатые римляне, державшие рабов в качестве домашней прислуги; применение рабского труда в ремеслах и сельском хозяйстве во II—III вв. н. э. потеряло всякий смысл и практически исчезло.

Повсеместно в данный период обработка земли велась свободными арендаторами — колонами. Советские историки утверждали, в стремлении доказать марксистский тезис о существовании «рабовладельческого строя» в античности, что колонат был одной из разновидностей рабовладельческих отношений. Однако все колоны были формально свободными, их зависимость от латифундистов имела совсем иной характер, чем зависимость раба от своего хозяина. В истории есть много примеров такой же зависимости крестьян от крупных землевладельцев — Древний Египет, Персия в ранней античности, Индия и Китай накануне колониального завоевания, Франция накануне Французской революции и т. д. Положение крестьян в этих странах было похоже на положение рабов или крепостных, но фактически они не являлись ни теми, ни другими, поскольку их формальная свобода сохранялась. В любом случае колоны не были рабами, а были свободными гражданами, и на них ни в коей мере не распространялись римские законы о рабах, которыми были четко установлены юридический статус раба, права рабовладельца и т. д.

Об исчезновении массового рабства в эту эпоху свидетельствует, помимо имеющихся фактов, также трансформация римского слова «раб». Как писал немецкий историк Эдуард Мейер, латинское слово «servus» (раб) к концу античности изменило своё значение, им перестали называть рабов (которых было очень мало), а стали называть крепостных.
 
По свидетельству Константина Багрянородного Сервами же на языке ромеев обозначаются рабы, почему и «сервилами» в просторечии называется обувь рабов, а «цервулианами» — носящие дешевую, нищенскую обувь.В течение IV века указами римских императоров в крепостных была превращена значительная часть населения Римской империи (см. далее). Соответственно, именно в данном значении («крепостной») это слово («serf», «servo») и вошло во все западноевропейские языки: английский, французский, итальянский, испанский, — сформировавшиеся после краха Западной Римской империи. А для рабов был позднее введен новый термин — slave, sklav. Это также может служить подтверждением выводов историков об исчезновении рабства как массового явления во II—III вв. н. э..

Введение крепостного права 
Переход к крепостничеству начался уже во II—III вв., когда появился новый вид рабов — casati. Владельцы поместий наделяли такого раба участком земли, причём он, живя вдали от господ более или менее самостоятельной жизнью, пользовался большими правами, чем когда бы то ни было раньше: он мог вступать в брак, ему предоставлена была фактически гораздо большая свобода распоряжаться продуктами своего труда; у него было, в сущности, собственное хозяйство. Фактически по своему положению рабы-casati были уже не столько рабами, сколько крепостными крестьянами.

Окончательно история рабства в античности завершилась с официальным введением в Римской империи крепостного права или некой его разновидности. Как указывает А. Х. М. Джонс, это произошло в правление императора Диоклетиана (284—305 гг.), который всем без исключения крестьянам — как арендаторам земли (колонам), так и собственникам земли, — запретил, под страхом сурового наказания, покидать своё место жительства. В течение IV в. преемники Диоклетиана ещё более ужесточили эти меры и распространили их на подавляющую часть населения. Законами и указами Диоклетиана и императоров IV века практически все граждане центральных и западных провинций Римской империи были прикреплены либо к определенному участку земли, либо к своему месту жительства, а также к определенной профессии, которая передавалась по наследству: сын кузнеца теперь мог стать только кузнецом, а сын торговца — только торговцем. Кроме того, и жениться теперь сын кузнеца мог только на дочери кузнеца, а сын крестьянина — только на дочери крестьянина, причем из своей деревни или местности. Фактически это означало введение крепостного права для всех или большинства жителей Римской империи, за исключением высших государственных чиновников и богатых собственников земли и недвижимости. Даже для людей свободных профессий (в том числе наемных рабочих, прислуги и т. д.), было введено правило, по которому они после определенного числа лет, проведенного на одном месте, уже не могли больше его покинуть.

Некоторые авторы связывают введение крепостного права в поздней Римской империи с острым демографическим кризисом и нехваткой рабочих рук, особенно на западе империи, достигшими к этому времени критических размеров.

Примечания

См. также 
 Рабство в Древней Греции
 Рабство в Древнем Египте
 Рабство в Древней Армении

Литература 

 
 Ельницкий Л. А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н. э. М., 1964.
 Рабство в восточных провинциях Римской империи в I—III вв. Москва, 1977.
 Рабство в западных провинциях Римской империи в I—III вв. Москва, 1977.
 Бенжамен Констан (1767—1830) Лекция-речь (по-французски — discours): О СВОБОДЕ У ДРЕВНИХ В ЕЕ СРАВНЕНИИ СО СВОБОДОЙ У СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ — лекция о понятии свободы в Древнем мире и его отличиях от современного предоставления об этом явлении.

Римское право